Ikerasak Kujalleq bezeichnet:
 Ikerasak Kujalleq (Sund, Aasiaat), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasak Kujalleq (Sund, Paamiut), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland